Rio Vista – centro abitato del Texas
Rio Vista – centro abitato della California